Кла́йпеда:
 Клайпеда — третий по величине город современной Литвы, расположен в западной её части, где Балтийское море переходит в Куршский залив.
 «Клайпеда» — литовский футбольный клуб, базируется в одноимённом городе.
 Клайпеда — железнодорожная станция в одноимённом городе.
  — литовская газета, выходящая с 7 ноября 1945 года, тиражируется в основном в пределах Клайпедского уезда.
  — деревня на северо-востоке Польши, входит в состав Вижайнской гмины.
  — один из центральных районов города Паневежис.